|}

Rørosbanen ist eine normalspurige norwegische Eisenbahnstrecke von Hamar über Elverum durch das Østerdalen nach Trondheim. Die Strecke wird von Bane NOR offiziell so bezeichnet.

Allgemeines 
Namensgeber ist die Stadt Røros, die früher aufgrund von Kupfererzvorkommen von großer wirtschaftlicher Bedeutung war. Diese Bahnstrecke ist eine der wenigen in Norwegen, die nicht elektrifiziert ist. Der Streckenabschnitt von Trondheim nach Støren ist zudem ein Abschnitt der Dovrebane.

Geschichte 
Die Rørosbane wurde in der Zeit zwischen 1862 und 1877 in mehreren Teilabschnitten erbaut.

Ausgehend von Hamar wurde der Bau des ersten Abschnittes bis Elverum am 3. September 1857 zusammen mit Kongsvingerbanen und Trondhjem–Størenbanen als Norwegens erste Staatsbahnen vom Storting beschlossen.

Die Gesamtstrecke wurde am 13. Oktober 1877 offiziell eröffnet. Damit ist sie die älteste „Stammbahn“ Norwegens, d. h. eine Bahnlinie, die zwei Landesteile miteinander verbindet.

Ursprünglich war sie eine Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 1.067 mm, bevor sie zwischen 1917 und 1941 auf Normalspur umgebaut wurde.

Am 4. Januar 2000 kollidierten zwei Züge auf dieser Strecke bei Åsta. 19 Personen starben bei diesem Unfall.

Streckenumlegung Røros 
Bis zum 11. Dezember 1944 war die Stadt Røros nur mit einer Stichstrecke mit einem Kopfbahnhof an die Hauptbahn angebunden, die in Statene () abzweigte. Züge aus Richtung Storlien / Trondheim konnten von Norden kommend direkt in den Bahnhof Røros einfahren. Für Züge aus Richtung Elverum im Süden war dies nur durch eine Richtungsänderung in Statene möglich. Durch den Neubau der 3,6 km langen Strecke wurde Røros zum Durchgangsbahnhof. Zum gleichen Zeitpunkt wurde die 1,55 km lange Strecke von km 395,5 bis Statene stillgelegt.

Geografie 
Die Strecke verläuft durch das Østerdalen und erreicht bei Harborg (zwischen Glåmos und Rugldalen) mit 670 meter over havet (moh.) (offizielle Bezeichnung für die Höhe über dem Meeresspiegel in Norwegen) den höchsten Punkt. Die Strecke besitzt eine durchschnittliche Steigung von 15 ‰ (Løten–Elverum), der höchste Wert wird mit 36 ‰ bei km 386,296 bei Os erreicht.

Zukunftsaussichten 
Bei einer 2015 durchgeführten Untersuchung durch Jernbaneverket über die nichtelektrifizierten Strecken Norwegens wurde als Fazit festgehalten, dass die Strecke für den Umleiterverkehr bei Problemen auf der Dovrebane sehr wichtig ist und eventuell elektrifiziert werden soll. Es sollen zudem andere Antriebsformen wie Gas, Biodiesel oder Wasserstoff untersucht werden. Mit vier geleasten Bereitschaftslokomotiven könnten 50 bis 75 Prozent des Umleiterverkehrs bewältigt werden.

Einzelnachweise

Literatur

Weblinks 

 
 Streckenbeschreibung (norw.)
 

Spurweite 1067 mm
Spurweite 1435 mm
Bahnstrecke in Innlandet
Bahnstrecke in Oslo
Bahnstrecke in Viken
Bahnstrecke in Trøndelag
Røros